Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2018 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Konala se mezi 25. až 28. červnem 2018 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton.

Kvalifikace se účastnilo devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo čtrnáct do navazujícího ženského singlu, z toho dvanáct řádně a dvě jako tzv. šťastné poražené. Do soutěže zasáhly tři bývalé wimbledonské finalistky. Kanaďanka Eugenie Bouchardová s Ruskou Věrou Zvonarevovou prošly kvalifikačním sítem do dvouhry, zatímco Němka Sabine Lisická vypadla v úvodním kole s Ruskou Annou Kalinskou.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené 
 Mariana Duqueová Mariñová
 Caroline Dolehideová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018